

Palmarès

Competizioni nazionali 

Elimaý: 1998
Qaýrat: 2004

Aqtöbe: 2010
Astana: 2011
Ordabası: 2012

Collegamenti esterni
 

Calciatori della Nazionale kazaka